Uingasorsuaq bezeichnet:
 Uingasorsuaq (Insel, Aasiaat), Insel im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Uingasorsuaq (Insel, Nuuk), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Uingasorsuaq (Insel, Qasigiannguit), Insel im Distrikt Qasigiannguit, Grönland